A Question of Clothes – cortometraggio del 1914 diretto da Van Dyke Brooke
A Question of Clothes – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Ransom